Biblia reprezintă o colecție de scripturi considerate sacre în iudaism și creștinism.
Mai poate avea sensul de:

Film și televiziune
 Biblia (film) (titlu original The Bible: In the Beginning) un film din 1966 regizat de John Huston cu Richard Harris, Peter O'Toole.
 Biblia (serial) un mini-serial de televiziune produs de Roma Downey și Mark Burnett care a avut premiera la 3 martie 2013 pe History Channel.